«Машиностроитель» — советский футбольный клуб из Балашихи. Основан не позднее 1964 года.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Спортивные клубы Балашихи
Футбольные клубы Московской области